Flaga powiatu tomaszowskiego (lubelskiego) zob. flagi powiatów w województwie lubelskim
 Flaga powiatu tomaszowskiego (łódzkiego) zob. flagi powiatów w województwie łódzkim